21-й всероссийский чемпионат по тяжёлой атлетике прошёл с 26 — 29 декабря 1916 года в Петрограде в зале клуба «Калев». В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов из пяти городов. Атлеты были разбиты на пять весовых категорий. Участники соревновались в пяти дисциплинах. В рамках чемпионата были проведены соревнования по боксу и борьбе. Чемпионат стал последним соревнованием такого рода в Российской империи.

Личное первенство

Командное первенство 

  «Калев» (Петроград);
  «Санитас» (Москва);
  Русское гимнастическое общество (Москва).

Примечания

Литература 
 

Чемпионаты Российской империи по тяжёлой атлетике
Спорт в России в 1916 году
Декабрь 1916 года
1916 год в Санкт-Петербурге
Соревнования по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге